

Geografia 
 Giappone
 Naka – città della prefettura di Ibaraki
 Naka – cittadina della prefettura di Tokushima

Persone 
 James Naka – calciatore salomonese, centrocampista
 Yūji Naka – autore di videogiochi giapponese
 Naka – autore dell'antologia Uta no☆Prince-sama♪ - Maji Love Legend Star - Anthology

Pagine correlate 
 Distretto di Naka